Daniel Defoe – scrittore britannico
 Jermain Defoe – calciatore inglese